Каррисаль () — имя собственное; распространено в виде топонимов.

 Каррисаль — деревня в Мексике, штат Чьяпас, входит в состав муниципалитета Район.
 Сересинос-дель-Каррисаль — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. 
 Торрес-дель-Каррисаль — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.